Okręty US Navy o nazwie USS "Platte":
 Pierwszy USS "Platte" (AO-24) był zbiornikowcem typu Cimarron. Zwodowany w 1939 i złomowany w 1971.
 Drugi USS "Platte" (AO-186) był zbiornikowcem floty typu Cimarron. Zwodowany w 1982 i zezłomowany w 2014.

Platte